Суперкубок В'єтнаму з футболу — одноматчевий турнір, у якому грають володар кубка В'єтнаму і чемпіон попереднього сезону. У випадку, якщо кубок і чемпіонат виграла одна команда, то в суперкубку грають перша і друга команди чемпіонату.

Історія 
Був заснований в 1998 році, перший розіграш турніру відбувся у 7 березня 1999 року. Турнір складається з одного матчу. У 2001 та 2003 роках переможця визначали за підсумком двох матчів.

Розіграші

Титули

Джерела 
 Суперкубок В'єтнаму на rsssf 

Суперкубок В'єтнаму з футболу
1998 у в'єтнамському спорті